Zängerle ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Zängerle (1911–1996), deutscher Gewerkschafter
 Roman Sebastian Zängerle (1771–1848), katholischer Theologe und Bischof von Graz-Seckau